Nordic Futsal Cup 2017 var den fjärde upplagan av Nordic Futsal Cup, turneringen spelades i Stjørdal i Norge. Finland vann turneringen för tredje året i rad.

Tabell

Matcher

Källor
 Svenskfotboll.se

Referenser

Futsalåret 2017
2017
Internationella futsaltävlingar i Norge